Un iluminador (gaffer) en la industria cinematográfica y en un equipo de trabajo televisivo y cinematográfico es la cabeza electricista, responsable para la ejecución (y a veces el diseño) del plan de iluminación para una producción. El plazo gaffer originalmente relacionado al moviendo de equipamiento elevado para controlar encendiendo los niveles que utiliza un gaffer. El plazo ha sido utilizado para el jefe de electricistas en películas desde entonces 1936 según el Oxford Diccionario inglés. Aun así, un libro encima producción de cuadro del movimiento de 1929 refiere al jefe eléctrico como el Gaffer.  El gaffer el ayudante es el chico mejor.

A veces el Gaffer se acredita como Jefe Técnico de iluminación (CLT).

El iluminista se encarga de gestionar la iluminación, incluyendo los recursos asociados, como el trabajo, instrumentos de iluminación y equipo eléctrico, bajo la dirección del Director de Fotografía (DP o DOP) o, en la televisión, el Director de Iluminación (LD).

El DP / LD es responsable del diseño global de iluminación, pero delega la ejecución del diseño para el capataz y el Key Grip. El Key Grip es el agarre la cabeza, a cargo de la mano de obra y equipo no eléctrico utilizado para apoyar y modificar la iluminación. Equipos Grip incluye stands, banderas y gobos. El Gaffer por lo general tienen un ayudante llamado mejor chico y, dependiendo del tamaño del trabajo, los miembros de la tripulación que se llaman "electricistas", aunque no todos ellos están entrenados como electricistas en el sentido habitual del término.

Gaffer no es sino uno de los muchos tipos de trabajos, como el grip, o cualquier otro equipo de la película que se utilizan en una variedad de situaciones.

Referencias 

Oficios del cine